Ігор Володимирович Касьяненко (* 25 листопада 1958 м. Суми)  — український поет, бард, виконавець власних пісень, журналіст. Лауреат фестивалів авторської пісні.

Біографія

Навчання 

Почав навчатися у сумській СШ № 15, закінчував у СШ № 2. У 1981 закінчив фізико-математичний факультет СДПІ ім. А. С. Макаренка.

Кар'єра 

До 1996  — вчитель фізики та інформатики. Деякий час працював у Москві.

З 2002  — журналіст, копірайтер, креативний директор в рекламній агенції, ініціатор та організатор багатьох резонансних культурних та соціальних заходів: "

 Життя без сміття

 Майбутнє є  — щорічний благодійний концерт талановитих дітей

Всеукраїнський театральний фестиваль «Золота валіза» та інші.

З 2012 року — директор ГО «Агенція Творчих Подій» http://creativpodiya.com/

Творчий доробок 

 2007 році студія AIR-produktion  — пісенний альбом «Полярные медведи»

 2007 рік  — диск київського рок-гурту Н.Три «Якби я міг знати» . Автор всіх текстів Ігор Касьяненко

2008 році в видавництво «Совпадение»  — збірка вибранних творів «Лечу стихами»

2016 рік - спільний з композитором Серієм Конозом музично-поетичний альбом "Пори року"

2018 рік - збірка віршів,віджиків і шустиків "Идеальный побег" (видавницство "Університетська книга")

Джерела 
  Вірші Касьяненка
  Вірші Касьяненка 
  Вірші Касьяненка 
 Пісні Касьяненка 
  Пісні Касьяненка  
 Лабиринты Игоря Касьяненко  
  Поэт, который лечит 
 Игорь Касьяненко на своем творческом вечере лечил стихами

Українські поети
Українські журналісти
Українські барди
Уродженці Сум